Tunnischken ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Tunnischken, 1938 bis 1945  Schneckenwalde, Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1946: Sosnjaki (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Tunnischken, historischer Ortsname von Upidamischken, 1938 bis 1945 Altenzoll, Kreis Goldap, seit 1945: Tuniszki, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen